Kalahari est dérivé du mot tswana Kgala, qui signifie « la grande soif », ou Kgalagadi, qui signifie « un endroit sans eau » ; le Kalahari comporte de vastes zones couvertes de sable rouge sans aucune eau de surface permanente.

Géographie : 
 Le désert du Kalahari, est une région sèche, d'environ , couvrant une large partie du Botswana, et s'étendant en Namibie et en Afrique du Sud, couverte principalement d'une savane xérique (c'est-à-dire caractérisée par une forte sécheresse) au sud, et de forêts sèches ainsi que de lacs salés au nord ;
 le bassin du Kalahari, est une grande plaine sablonneuse de  dans laquelle se situe le désert homonyme ;
 Kalahari est une circonscription de la région de Omaheke, en Namibie.

Économie :
 Kalahari Express Airlines était une compagnie aérienne namibienne.

Cinéma :
 Kalahari (1974) est un film sud-africain ;
 Kalahari (A Far Off Place) est un film américain réalisé par Mikael Salomon en 1993 ;

Écrits :
 L’Étreinte du Kalahari est un ouvrage de François Balsan (Grande médaille d'or de la Société de géographie), 1950
 Le cri du Kalahari : Sur les dernières terres inviolées d'Afrique est un ouvrage de Delia Owens, zoologue.

Notes et références